

Informatica 
 Sandbox – ambiente di prova spesso slegato dal normale flusso di ambienti predisposti per lo sviluppo e il test delle applicazioni
 Sandbox – meccanismo per eseguire applicazioni in sicurezza in uno spazio limitato
 Sandbox – album dei Guided by Voices del 1987
 Effetto sandbox – ipotetico risultato del motore di ricerca Google che comporterebbe minor visibilità ai nuovi nomi di dominio sulle parole chiavi più concorrenziali
 Universe Sandbox – videogioco e software educativo che simula gli effetti della gravità e del tempo sui corpi celesti
 Up the Sandbox – titolo originale del film Voglio la libertà diretto da Irvin Kershner